Jméno a příjmení Michal Kadlec má více nositelů:

 Michal Kadlec (1976) – český fotbalista
 Michal Kadlec (* 1984) – český fotbalista
 Michal Kadlec (novinář) (* 1968) – český novinář